Squyres ist der Familienname folgender Personen:

 Coy Squyres (1926–2012), amerikanischer Geologe
 Steve Squyres (* 1956), amerikanischer Astronom
 Tim Squyres (* 1959), amerikanischer Filmeditor

Squyres bezeichnet außerdem:

 (10044) Squyres, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 Squires